Kupferhof kann stehen für:
 Kupferhof, generischer Name für einst Messing herstellende Betriebe bei Aachen und Stolberg
 Ellermühle, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Krautlade, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Bauschenberg, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Blankenberg, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Enkerei, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Gedau, ehemaliger Kupferhof in Büsbach bei Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Grünenthal, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Knautzenhof, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Roderburgmühle, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Rose, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Rosenthal, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Schart, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Schleicher, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Sonnental, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Steinfeld, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Stöck, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Unterster Hof, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof Weide, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Tuchmacherhof Offermann, ehemaliger Kupferhof in Stolberg (Rhld.)
 Kupferhof (Bergedorf), Straße im Stadtteil Bergedorf von Hamburg
 Kupferhof (Gerabronn), Gehöft im Stadtteil Michelbach an der Heide von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg